

Elenco aggiornato al 14 novembre 2022

Voci correlate
 Migliori marcatori NBA

Collegamenti esterni 

WNBA